Faridkot, estat tributari protegit del Cis Sutlej al Panjab.
 Districte de Faridkot, divisió administrativa del Panjab a l'Índia.
 Faridkot (ciutat), ciutat del Panjab, Índia, capital del districte de Faridkot.
 Divisió de Faridkot, entitat administrativa del Panjab (Índia), amb capital a Faridkot.